Бенджамин «Бен» Уиллард Адамс (, 31 марта 1890 — 15 марта 1961) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Бен Адамс родился в 1890 году в Ньюарке (округ Эссекс штата Нью-Джерси). В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме он завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту с места, и бронзовую — в прыжках в длину с места, уступив в обоих случаях своему старшему брату Плэтту; также он принял участие в показательных соревнованиях по бейсболу.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Прыгуны в высоту США
Прыгуны в длину США